Тијера Дура има више значења:

 Тијера Дура (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Тијера Дура (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику